İzmit, másik nevén Kocaeli (város)
Kocaeli, Törökország egyik tartománya